D35 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D35 (Aude), een departementale weg in het Franse departement Aude
 D35 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 D35 (Tsjechië), een snelweg in Tsjechië